Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of New England 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Elise Burgin e Rosalyn Fairbank che hanno battuto in finale Bettina Bunge e Eva Pfaff 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Helena Suková (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Lori McNeil (quarti di finale)

 Anne Hobbs /  Wendy Turnbull (primo turno)
 Hana Mandlíková /  Jana Novotná (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New England 1987